Shanghai International Circuit er et motorsportsanlæg beliggende i Jiading-distriktet, 25 kilometer nordvest for centrum af Shanghai, Kina. Siden åbningen i 2004, er det kinesiske grand prix i Formel 1-serien blevet kørt her.

Historie 
Efter at et statskontrolleret selskab havde bevilget 450 millioner US dollar, blev første spadestik til banen taget i april 2003. I løbet af 18 måneder blev der arbejdet i døgndrift, og over 3000 personer forvandlede et sumpområde til en moderne racerbane. Den tyske banearkitekt Hermann Tilke lavede banens design.

Shanghai International Circuit blev officielt indviet 26. september 2004, da det første Formel 1-løb blev kørt i Shanghai, med Rubens Barrichello som en senere vinder.

I 2011 indgik banens ejere og Formel 1-chefen Bernie Ecclestone en ny aftale, der indebar at der fortsat skulle køres et årligt F1 Grand Prix til og med 2017.

Vindere af Formel 1 i Shanghai

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Shanghai International Circuits officielle hjemmeside 

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Kina
Etableret i 2004
International Circuit